Geviya peut désigner :
 les Geviya ou Eviya, une population du Gabon
 le geviya, une langue bantoue